Узункольский сельский округ:
 Узункольский сельский округ (Астраханский район) — сельский округ в Астраханском районе Акмолинской области.
 Узункольский сельский округ (Егиндыкольский район) — сельский округ в Егиндыкольском районе Акмолинской области.
 Узункольский сельский округ (Жанибекский район) — сельский округ в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Узункольский сельский округ (Теректинский район) — сельский округ в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Узункольский сельский округ (Костанайская область) — сельский округ в Костанайской области.
 Узункольский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.